Запруда:

 Запруда — сооружение, преграждающее течение воды, плотина.
 Запруда — село в Емильчинском районе Житомирской области, Украина.

См. также 
 Запруды
 Запрудье